

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Ligota Mała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Niemcza 
 Ligota Mała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Ligota Mała – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Ligota Mała – przysiółek w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn